Il singolare del torneo di tennis Launceston Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brent Larkham che ha battuto in finale Nicklas Utgren 6-3, 4-6, 7-6.

Teste di serie

 Mark Petchey (semifinali)
 Assente
 Arne Thoms (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (primo turno)

 Andrew Foster (primo turno)
 Sandon Stolle (secondo turno)
 Sándor Noszály (secondo turno)
 Paul Kilderry (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Launceston Challenger 1993